Meruelo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Miguel de Meruelo, ort, Kantabrien, Provincia de Cantabria, 
 Meruelo (kommun i Spanien), Kantabrien, Provincia de Cantabria, 

Robotskapade Spanienförgreningar